Carla Tiene (Rio Claro, 15 de maio de 1981) é uma tenista profissional do Brasil que já chegou a ser a número um do país ,  nas modalidades, simples e em duplas.

Biografia 
Carla começou no esporte com 6 anos de idade, em 1996 faz seu primeiro ponto na WTA em torneio no Brasil e em 1999 faturou seu primeiro título no circuito, no México com ranking de 680 do mundo na oportunidade, no ano de 2001 ela emenda dois títulos consecutivos, Guaiaquil e Lima, nos dois vencendo Nanda Alves, sua principal parceira de duplas na carreira depois de Marcela Evangelista, nas competições ainda conseguiu uma final em La Paz, ficando com o vice-campeonato, mal sabia que ainda conquistaria mais dois títulos no ano, em São Paulo no Alphaville, novamente ganhando de Nanda Alves, agora na final, e em Assunção.

Em 2002, mesmo com um bom inicio perdeu muitas partidas no fim da temporada, o ano de 2003 começou mal, porém, a paulista cresceu e ganhou três títulos em território mexicano e 6 vice-campeonatos tornando-se neste ano a número um do país em duplas e em simples. Em 2004 atinge no máximo semifinais, e no ano de 2005 ela ganha seu último torneio de simples vencendo a chilena Andrea Koch no Challenger de Bogotá, em 2007 seu melhor resultado foi na final em Itajaí, mas ficou com o vice-campeonato, em duplas tem 28 títulos incluindo um tricampeonato do Challenger de Campos do Jordão, vários torneios no México e na América do Sul e um na Itália, em Rimini, atualmente Carla despencou muito no ranking da WTA, e pode abandonar a carreira, deixando a luta do Brasil no tênis feminino para voltar a ter uma top 100 e disputar um Grand Slams com Teliana Pereira, Roxane Vaisemberg, a própria Nanda Alves, entre outras. A paulista também já representou o Brasil na Fed Cup.

Títulos

Simples
1999 Future de Ciudad Juárez, México
2001 Future de Guayaquil, Equador
2001 Future de Alphaville, São Paulo
2001 Future de Assunção, Paraguai
2001 Future de Lima, Peru
2003 Future de Victoria, México
2003 Future de Aguascalientes, México
2003 Future de Guadalajara, México
2005 Future de Bogotá, Colombia

Duplas
Challenge 2006 - Cidade do México com Jenifer Widjaja
Future 2006 - Victoria, México com  Jenifer Widjaja
Future 2005 - Montemor-o-Novo, Portugal com L. Tavares
Future 2004 - Rabat, Marrocos com Nanda Alves
Future 2004 - Ciudad Juárez, México com Nanda Alves
Future 2003 - Poza Rica, com F. Rivolta (Argentina)
Future 2003 - Monterrey com Nanda Alves
Challenger 2003 - Campos do Jordão com Nanda Alves
Future 2003 - Assunção, Paraguai com Jorgelina Cravero (Argentina)
Future 2003 - Aguascalientes com Marcela Evangelista
Future 2003 - Guadalajara com Marcela Evangelista
Future 2003 - Belo Horizonte com Marcela Evangelista
Future 2003 - Florianopolis com Marcela Evangelista
Future 2002 - Matamoros, México com Jorgelina Cravero (Argentina)
Future 2003 - Victoria, México com Jorgelina Caravero (Argentina)
Challenger 2002 - Campos do Jordão com Bruna Colósio
Challenger 2022 - Rimini, Itália com Nanda Alves
Future 2001 - Belo Horizonte com Tassia Sono
Challenger 2001 - Campos do Jordão com Bruna Colosio
Future 2001 - Lima, Peru com Nanda Alves
Future 2001 - La Paz, Bolívia com Maria Arevalo (Argentina)
Future 2001 - Assunção, com Nanda Alves
Future 2001 - São Paulo com Vanessa Menga
Future 2001 - San Salvador, El Salvador com Jorgelina Cravero (Argentina)
Future 2000 - Tampico , com Melody Falco
Future 2000 - Poza Rica com Melody Falco
Challenger 1998 - Manaus com Bruna Colósio

Fim de temporadas na WTA 
2007-897;
2006-267;
2005-544;
2004-330;
2003-328;
2002-318;
2001-315;
2000-632;
1999-486;
1998-714;
1997-916;
1996-1023.

Ver também 
Lista de tenistas do Brasil
Fed Cup

Ligações externas 
Perfil na WTA (em inglês)

Naturais de Rio Claro (São Paulo)
Tenistas de São Paulo
Mulheres tenistas do Brasil